Cei care plătesc cu viața se poate referi la:

 Cei care plătesc cu viața, o nuvelă scrisă de Camil Petrescu
 Cei care plătesc cu viața, ecranizare a nuvelei omonime și a altor scrieri ale lui Camil Petrescu, regizată de Șerban Marinescu și lansată în 1989